Tomin peut désigner
 Un personnage de la série Stargate SG-1
 Un fromage du Piémont